Il singolare del Japan Open Tennis Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jim Courier era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Pete Sampras ha battuto in finale 6–4, 7–5 Richey Reneberg.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Japan Open Tennis Championships 1996
ATP Tour 1996